Янджу (кор. 양주시?, 楊州市?, Yangju-si) — многозначный термин.

 Янджу — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея.
 Янджу — наземная станция Сеульского метро на Первой линии.
 Янджу — прежнее название села Путиловка.